Guilly kan syfta på:
 Guilly, Indre
 Guilly, Loiret